Aftontjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aftonstjärnen, sjö i Åre kommun,  (9,44 ha)
Aftontjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn